Кубок Аргентини з футболу 2022 — 12-й розіграш кубкового футбольного турніру у Аргентині. Титул володаря кубка вперше здобув клуб «Патронато».

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|8 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|9 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|15 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|23 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|24 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|30 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|6 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|13 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|14 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|27 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|4 серпня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|9 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|11 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|31 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|1 вересня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 вересня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|8 вересня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|16 вересня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|27 вересня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|28 вересня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|29 вересня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|26 жовтня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Аргентини на soccerway 

2022
Аргентина
2022 в аргентинському спорті